Щипачёв — фамилия; имеет женскую форму Щипачёва.
 Щипачёв, Ливий Степанович (4 августа 1926 — 21 января 2001) — российский и советский художник, нумизмат, сын поэта С. П. Щипачёва.
 Щипачёв, Степан Петрович (26 декабря 1898 — 1 января 1980) — советский поэт, лауреат двух Сталинских премий.

См. также 
 Щипачево
 Щипачи